Mesillas kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Mesillas, Sinaloa, 
 Mesillas, Aguascalientes, Tepezalá, 

Robotskapade Mexikoförgreningar